Андрей Анатольевич Иванов:
 Иванов, Андрей Анатольевич (род. 1965) — украинский бизнесмен, инвестор.
 Иванов, Андрей Анатольевич (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Иванов, Андрей Анатольевич  (род. 1984) — белорусский и российский драматург, сценарист, прозаик, поэт.